Мировая группа — высшая ступень Кубка Дэвиса. Сборные, проигравшие в первом круге, попадают в плей-офф Мировой группы где играют стыковые матчи с командами, занявшими первые места в своих зонах, за право остаться в Мировой группе.

Турнирная сетка

Первый круг

Франция — Нидерланды

Чехия — Бразилия

Испания — Марокко

США — Словакия

Россия — Швейцария

Великобритания — Швеция

Хорватия — Германия

Аргентина — Австралия

Четвертьфинал

Франция — Чехия

США — Испания

Россия — Швеция

Аргентина — Хорватия

Полуфинал

Франция — США

Россия — Аргентина

Финал

Франция — Россия

Ссылки 
Официальный сайт 

1